Pillon bezeichnet:

 Pillon, eine Gemeinde im Département Meuse, Frankreich
 als Kurzname einen Alpenpass in der Schweiz, den Col du Pillon

Pillon ist der Familienname folgender Personen:
 Christophe Pillon (* 1967), Schweizer Autorennfahrer
 Giuseppe Pillon (* 1956), italienischer Fußballspieler
 Jacqueline Pillon (* 1977), kanadische Synchronsprecherin, Theater- und Filmschauspielerin.

Siehe auch:

 Pilon